III Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою приймали фінські міста Гейнола, Гельсінкі та Лагті. Турнір проходив з 12 по 22 квітня 2001 року.

Чемпіонами, вперше, стали юніори Росії, котрі в фінальному поєдинку обіграли швейцарців. Найкращим бомбардиром турніру став російський нападник Ілля Ковальчук.

Команди-учасниці

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.

Група А

Група В

Втішний раунд 

Матчі, що відбулися на стадії групових змагань: Норвегія - Швеція - 3:4 та Словаччина - Україна - 10:1 зараховуються в залік втішного раунду.

За підсумками змагань у втішному раунді, дивізіон найсильніших покинула юніорська збірна України.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири

Найкращі голкіпери 

Мінімум 60 ігрових хвилин

Склад переможців 
За збірну Росії на першості виступали:
воротарі — Юрій Ключников, Андрій Медведєв;
захисники — Кирило Кольцов, Федір Тютін, Ігор Князєв, Денис Гребешков, Володимир Корсунов, Віктор Учеватов, Артем Тернавський, Антон Бабчук;
нападники — Ілля Ковальчук, Ігор Григоренко, Юрій Трубачов, Олександр Пережогін, Станіслав Чистов, Олексій Кайгородов, Олександр Головін, Андрій Таратухін, Дмитро Сьомін, Тимофій Шишканов, Олександр Полушин, Євген Артюхін.

Дивізіон І 
Матчі проходили у латвійських містах Рига та Лієпая.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон ІІ 
Матчі проходили у литовських містах Каунасі та Електренай.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Дивізіон ІІІ 
Матчі проходили у столиці Болгарії Софії.

Попередній раунд

Фінальний раунд

Кваліфікація Дивізіон ІІІ 2002 року

Дивізіон Азія 
Матчі проходили у Сеулі (Південна Корея).

Кваліфікація

Джерела 
Сторінка на сайті ІІХФ

2001 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)